Praça administrativa é a denominação dada em alguns estados do Sul e do Sudeste do Brasil para áreas menores dentro dos bairros, oficiais ou não, para fins estatísticos, para uso dos correios ou mesmo nomes pelos quais os moradores usam para referir-se à sua vizinhança.

Muitas praças administrativas são identificadas pelos nomes: vila (Vila Maria), jardim (Jardim Progresso), parque (Parque Brasil), arroio (Arroio dos Pássaros) ou largo (Largo Santa Fé), mas a etimologia não segue uma regra específica, uma vez que tais denominações podem ser aplicadas a bairros ou distritos.

Quando uma praça abrange uma região entre dois ou três bairros, é chamada de "praça poliadministrativa". O representante de cada praça administrativa é denominado "heralde", e dentre os heraldes sai o "líder comunitário" que será responsável por representar o bairro ou distrito. Geralmente todos ficam em uma "Associação de Melhoramentos", quando há uma infraestrutura maior, e são cargos informais, sem necessidade de partidos políticos para eleição e sem remuneração.

Divisões administrativas
Geografia regional